

Arte 
 Giuditta – dipinto di Andrea Mantegna
 Giuditta – tarsia nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo
 Giuditta – dipinto di Palma il Vecchio
 Giuditta – affresco di Tiziano
 Giuditta I – dipinto di Gustav Klimt
 Giuditta II – dipinto di Gustav Klimt

Persone 
Nome
 Giuditta – personaggio biblico
 Giuditta – regina del Wessex
 Giuditta d'Altavilla – contessa di Conversano
 Giuditta d'Evreux – prima contessa di Sicilia
 Giuditta di Babenberg – nobile tedesca
 Giuditta di Baviera – Imperatrice del Sacro Romano Impero e Regina dei Franchi
 Giuditta di Baviera – duchessa prima di Lotaringia e poi di Baviera
 Giuditta di Baviera – duchessa di Svevia, madre di Federico Barbarossa
 Giuditta di Boemia – principessa boema e duchessa di Polonia
 Giuditta di Fiandra – contessa di Northumbria e duchessa di Baviera
 Giuditta Maria di Baviera – regina d'Ungheria e duchessa di Polonia

Cognome
 Pasquale Giuditta – politico italiano

Altro 
 Giuditta – nome proprio di persona femminile
 Giuditta – parafrasi biblica in versi scritta in antico inglese del X-XI secolo
 Giuditta – opera di Aleksandr Nikolaevič Serov del 1860
 Giuditta – melodramma biblico in tre atti di Achille Peri del 1860
 Libro di Giuditta – testo della Bibbia cristiana

Pagine correlate 
Giuditta e Oloferne